Die Eerste Divisie 1958/59 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 24. August 1958 und endete am 31. Mai 1959. An ihr nahmen nach der Fusion von DWS Amsterdam insgesamt 31 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu 15 bzw. 16 Teams aufgeteilt wurden.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die Eredivisie auf, die jeweils Tabellenletzten mussten in die Tweede Divisie absteigen. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine

Eerste Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Eerste Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1958/59